Daniel Tosh – comico, conduttore televisivo, attore e doppiatore statunitense
 Peter Tosh – cantante e musicista giamaicano
 Stuart Tosh – batterista e cantante scozzese